Вырезка

 Вырезка — наиболее ценная часть туши животного, употребляемого в пищу.
 Вырезка — вырезанный из цельной или целой вещи или почтового документа фрагмент, содержащий погашенные знаки почтовой оплаты, оттиски различных почтовых или других штемпелей и штампов.
 Вырезка — река, впадает в Угличское водохранилище (Волгу).